Kunja ist der Name folgender geographischer Objekte in Russland:
 Kunja (Perm), Dorf in der Region Perm
 Kunja (Pskow), Siedlung städtischen Typs und Verwaltungszentrum des gleichnamigen Rajons in der Oblast Pskow
 Kunja (Dubna), Nebenfluss der Dubna in der Oblast Moskau
 Kunja (Lowat), Nebenfluss des Lowat in den Oblaste Pskow, Twer und Nowgorod

Kunja ist der Familienname folgender Personen:
 Alexander Kunja (* 1969), deutscher Drehbuchautor, Regisseur und Dramaturg

Siehe auch:
 Köneürgenç, Stadt in Turkmenistan (bekannt auch in der russischen Form Kunja-Urgentsch)
 Cunha